Редечинешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Корбіца.
 Редечинешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Беріслевешть.